A 2007-es férfi kézilabda-világbajnokságot Németországban rendezték 2007. január 19. és február 4. között. Ez volt a huszadik férfi kézilabda-világbajnokság. A vb-n 24 ország csapat vett részt.

A tornát a házigazda német csapat nyerte. A magyar válogatott a kilencedik helyen végzett.

Helyszínek 

A világbajnoki mérkőzéseket a következő városokban, és stadionokban vívták:

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

President's Cup 
A 13–24. helyezések sorsát egy külön kis bajnokság döntötte el. A csoportmérkőzések során a harmadik helyen végzett csapatok két, háromcsapatos csoportba kerültek. Ezeken a csoportokon belül körmérkőzéseket rendeztek. A két csoport győztese ezután a 13. helyért mérkőzött, a második helyezettek a 15. helyért a harmadikak pedig a 17. helyezésért.

A csoportmérkőzések során a csoportnegyedikeket is két háromcsapatos csoportba osztották, akik hasonló módon versengtek a 19–24. helyezésekért.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Helyosztók

A 23. helyért

A 21. helyért

A 19. helyért

A 17. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

All-star csapat 

A világbajnokság legértékesebb játékosának a horvát Ivano Balićot választották meg.

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es női kézilabda-világbajnokság

Ferfikezilabdavilagbajnoksag
Férfi kézilabda-világbajnokságok